

Miejscowości 
 Hook (Fareham)
 Hook (Hart)
 Hook – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Hook – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Hook Common
 Hook End (Essex)

Osoby 
 Peter Hook
 William Hook

Inne 
 Hook (wyspa)
 Hook (muzyka)
 Hook (informatyka)
 Hook (film) – amerykański film przygodowy z 1991 roku w reżyserii Stevena Spielberga
 Captain Hook - Kapitan Hak